Фальсбу́р () — кантон во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Сарбур — Шато-Сален. До марта 2015 года кантон административно входил в состав упразднённого округа Сарбур.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 17406 человек.
						
Код INSEE кантона — 57 24. С марта 2015 года в составе кантона 56 коммун, суммарная численность населения кантона — 33 353 человека (2013), административный центр — Фальсбур.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона было 26 коммун:

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики